Der Berl (slawisch "Sumpf") ist ein See in Berlin-Neu-Hohenschönhausen.

Berl ist der Familienname folgender Personen:

 Antonie Berl (1839–1906), deutsche Theaterschauspielerin
 Emmanuel Berl (1892–1976), französischer Schriftsteller
 Ernst Berl (1877–1946), österreichischer Chemiker 
 Franz Berl (1926–1990), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Heinrich Berl (ab 1919 Pseudonym von Heinrich Lott; 1896–1953), Schriftsteller, Musikwissenschaftler und Journalist

Siehe auch: 
 Beit Berl, Hochschule sowie Gemeinde in Israel